Појам Бедфорд може да се односи на:
Бедфорд, град у Енглеској
Бедфорд, град у Канади у покрајини Квебек
Бедфорд (Тексас), град у САД у држави Тексас